Di Stefano – famiglia nobile italiana
 Alfredo Di Stéfano – calciatore e allenatore di calcio argentino
 Andrea Di Stefano – attore e regista italiano 
 Carlo Di Stefano – regista e autore italiano
 Corradino Di Stefano – politico italiano
 Fabrizio Di Stefano – politico italiano
 Ferdinando Di Stefano – ex calciatore italiano
 Francesco Di Stefano – imprenditore televisivo italiano, proprietario di Europa 7
 Gianfranco Di Stefano – compositore italiano
 Giovanni Di Stefano – geologo e paleontologo italiano
 Giuseppe Di Stefano – tenore italiano
 Manlio Di Stefano – politico italiano
 Marco Di Stefano – politico italiano
 Mario Di Stefano  – è stato un architetto italiano, professore di Architettura civile nell'Università di Catania
 Mike Di Stefano – ex hockeista su ghiaccio italo-canadese
 Oliviero Di Stefano – ex-calciatore e allenatore di calcio italiano
 Paolo Di Stefano – scrittore italiano
 Roberto Di Stefano – ingegnere e storico dell'architettura italiano
 Sergio Di Stefano – attore teatrale e doppiatore italiano 
 Vincenzo Di Stefano – militare italiano
 Vitale Di Stefano – regista italiano